Ел Јербаниз има више значења:

 Ел Јербаниз (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Јербаниз (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Јербаниз (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Јербаниз (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Јербаниз (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Јербаниз, Асерадеро (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику